Hans Hagen, calciatore tedesco
Hans Hagen, calciatore svizzero